Пахалпит има више значења:

 Пахалпит (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пахалпит (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику